Калантаров — фамилия, распространённая среди армян и бухарских евреев.

Вариации одной фамилии древнейшего армянского дворянского рода (нахараров — удельных князей Великой Армении). Калантар на персидском означает — старейшина племени, который назначался шахом (перс. от калан, букв. — старший). Род современных Калантаровых (Калантаров) происходят из Лорийской области Армении. Одна из ветвей уехала в Тифлис, другие на нефтепромыслы в Бакинскую губернию, но большинство осталось в Армении.  Родовое кладбище Калантарянов находится во дворе церкви VIII века в селе Ардви Лорийской области в Армении.

Известные носители:
 Калантаров, Павел Лазаревич (1892—1951) — ученый-электроэнергетик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Калантаров, Эмонуэль Маркелович (1932—1984) — народный художник Узбекской ССР.
 Калантарова, Ольга Калантаровна (1877—1952) — армянская советская пианистка.

Примечания